Валерий Иванович Уженцев (10 марта 1928 года — 28 марта 2008 года, Екатеринбург) — советский и российский тренер и преподаватель по лыжным гонкам. Заслуженный тренер СССР (1964). Судья республиканской категории.

Биография 
Родился 10 марта 1928 года.

В 1950 году окончил Свердловский техникум физической культуры, затем — Ленинградский институт физической культуры им. П. Ф. Лестгафта по специальности «преподаватель физического воспитания».

С 1962 по 1970 год был тренером женской сборной команды СССР по лыжным гонкам, в том числе на Олимпийских играх (1964, 1968), чемпионатах мира (1962, 1966). В 1964 году занесён в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ и Союза спортивных обществ и организаций СССР.

В 1967 году возглавил кафедру зимних видов спорта Свердловского (позднее — Уральского) государственного педагогического университета.

С 1968 по 1991 год — член Всесоюзного координационного совета по научно-исследовательским и опытным работам в области лыжного производства. В 1978 году за разработку и внедрение в промышленное производство новых моделей лыж был награжден «Серебряной медалью ВДНХ».

За свою тренерскую карьеру Уженцев лично подготовил 30 мастеров спорта международного класса и мастеров спорта СССР. Наиболее высоких результатов среди его воспитанников добилась Клавдия Боярских, ставшая трёхкратной олимпийской чемпионкой 1964 года, двукратной чемпионкой мира 1966 года.

Скончался 28 марта 2008 года в Екатеринбурге. Похоронен на Восточном кладбище города.

Семья 
Был женат на горнолыжнице Екатерине Максимовне Вогулкиной. Сын — Сергей Валерьевич Уженцев.

Память 
24 мая 2013 года на доме по адресу Агрономическая, 22А, где много лет жил Уженцев, была открыта мемориальная доска.

Ежегодно проводятся соревнования его памяти.

Награды и звания 
 Заслуженный тренер РСФСР (1963).
 Заслуженный тренер СССР (1964).
 Знак Министерства просвещения СССР «За отличные успехи в работе».
 Знак «Ветеран спорта РСФСР».
 Медаль «Ветеран труда».
 Диплом спорткомитета России «За заслуги в развитии лыжного спорта в России» (1995).
 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (1998).

Примечания 

Тренеры по лыжным гонкам СССР
Тренеры по лыжным гонкам России
Спортивные судьи СССР
Выпускники Университета имени Лесгафта
Преподаватели Уральского педагогического университета
Похороненные на Восточном кладбище (Екатеринбург)